The Open Championship 1878 var en golfturnering afholdt på Musselburgh Links i Musselburgh, Skotland den 4. oktober 1878 og arrangeret i fællesskab af Prestwick Golf Club, Royal and Ancient Golf Club of St Andrews og Honourable Company of Edinburgh Golfers. Turneringen var den 18. udgave af The Open Championship, og det var 14. gang at Prestwick Golf Club lagde græs til mesterskabet. 27 spillere, 23 professionelle og 4 amatører, deltog i turneringen, som blev afviklet som en slagspilsturnering over 36 huller.

Mesterskabet blev vundet af den forsvarende mester Jamie Anderson, som dermed vandt titlen for anden gang, med to slags forspring til Bob Kirk. Anderson havde tidligere vundet turneringen i året før og vandt efterfølgende også titlen året efter.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger 
OpenGolf.com – Previous Opens – Musselburgh 1878
Antique Golf Clubs from Scotland – Open Championship – 1878: Musselburgh

Noter 

1878
Sport i 1878